IR, Ir або ir може відноситися до:

 Іридій, символ «Ir» — 77-й хімічний елемент
 .ir — національний інтернет-домен верхнього рівня для Ірану.
 Іран, який має код країни IR

Організації 

 Indian Railways — державна залізнична компанія Індії
 Служба внутрішніх доходів () — федеральна організація США зі збору податків
 International Rectifier — американський розробник та виробник електронних компонентів
 Iran Air — іранська авіакомпанія, код IR

Наука і техніка 

 Інфрачервоне випромінювання () — частина спектру електромагнітного випромінювання
 Іонізуюче випромінювання () — різні види мікрочастинок та фізичних полів, здатні іонізувати речовину.
 Процентна ставка () — відсоток ставки за кредитом.
 Adobe ImageReady — растровий графічний редактор, що постачається разом із Adobe Photoshop
 Інформаційний пошук () — процес пошуку неструктурованої документальної інформації
 Міжнародні відносини ()
 Зв'язки з інвесторами ()